Jensen Motors Ltd. — британская компания, автопроизводитель, выпускала спортивные автомобили в период с 1934 по 1976 год. Базировалась в местечке Линг на окраине Вест Бромвича. Одним из известнейших достижений компании является Jensen FF — первый серийный легковой автомобиль (не внедорожник), оснащённый системой постоянного полного привода и АБС.

История 
Компания попала под контроль Norcros Group в 1959 году и после разногласий Ричард и Алан Дженсены ушли в отставку в 1966 году. Американский автомобильный дистрибьютор Кьелл Кавалли (Kjell Qvale) стал главным акционером в 1970 году и привел в компанию Дональда Хили в качестве председателя. Jensen Motors прекратил свою деятельность в мае 1976 года.

Часть фирмы сохранилась до 90-х гг. и начала ограниченный выпуск модели Interceptor. Вновь компания всплыла в 1998 г. с новым спортивным автомобилем «S-V8», построенным на заводе в Реддише.
Возрождение 2001 года было недолгим. Выпуск единственной модели, кабриолета S-V8, был прекращён к концу 2002 года.
В апреле 2010 года была основана компания Jensen International Automotive (JIA). Она будет заниматься скупкой автомобилей предыдущей модели Jensen Interceptor, и продавать их как новые после полной реставрации, с новым двигателем и внутренней отделкой.

Сторонние проекты 
Austin A40 Sports: Совместный плод сотрудничества Austin и Jensen.

Austin-Healey 100: BMC отклонила проект дизайна нового Остина, предложенный фирмой Дженсен, в пользу работы Дональда Хили, однако, по договорённости между компаниями, в 1952—1956 гг. модель почти полностью собиралась в Jensen, на заводе BMC в Лонгбридже выполнялись окончательные доделки.

Volvo P1800: в 1960 году Дженсен Моторс, чьи производственные мощности не были достаточно загружены, подписал контракт на сборку 10 000 Volvo P1800. При этом сами кузова изготавливались компанией Pressed Steel на заводе в шотландском Линвуде (область Ренфрушир), а оттуда по железной дороге перевозились уже в Вест Бромвич. Первая партия машин вышла из стен завода в сентябре 1960, однако уже в 1963 году из-за усиливавшихся проблем с контролем качества производство было переведено в Гётеборг, а название модели изменили на 1800S (индекс S обозначал шведскую сборку). В Англии, таким образом, было сделано лишь около 6000 машин.

Sunbeam Tiger: В начале 1960-х годов компания также принимала участие в разработке и производстве

Модельный ряд 
 Jensen S-type (1936—1941)
 Jensen H-type (1938—1945)
 Jensen PW (1946—1952)
 Jensen Interceptor (1950—1957)
 Jensen 541 (1954—1959)
 Jensen 541R (1957—1960)
 Jensen 541S (1960—1963)
 Jensen CV8 (1962—1966)
 Jensen P66 (1965, прототип)
 Jensen Interceptor (1966—1976)
 Jensen FF (1966—1971)
 Jensen-Healey (1972—1975)
 Jensen GT (1975—1976)
 Jensen S-V8 (2001)

Примечания 

Автомобилестроительные компании Великобритании
Исчезнувшие компании Великобритании